Arbeitsgerichtsgesetz steht für

 das Arbeitsgerichtsgesetz der Weimarer Republik vom 23. Dezember 1926 
 das Deutsche Arbeitsgerichtsgesetz des Alliierten Kontrollrats vom 30. März 1946
 das Arbeitsgerichtsgesetz des Landes Württemberg-Baden vom 15. Oktober 1947
 das Arbeitsgerichtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 3. September 1953